Race of Champions 1974 je bila druga neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 17. marca 1974 na dirkališču Brands Hatch.

Rezultati

Dirka

† - dirkalnik Formule 5000.

Viri 
 Silhouet.com

Formula 1 sezona 1974
1974